Кубок Ірану з футболу 2020—2021 — 34-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ірані. Титул володаря кубка вперше здобув Фулад.

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 березня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 березня 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 квітня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 травня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 травня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 липня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 липня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 серпня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Ірану на soccerway 

2020—2021
Іран
Іран
2020 в іранському спорті
2021 в іранському спорті